Volume ! La revue des musiques populaires (ex Copyright Volume !) des Éditions Mélanie Seteun est une revue de recherche semestrielle française à comité de lecture classée par l'AERES, exclusivement consacrée depuis 2002 à l'analyse des musiques populaires. Elle publie des articles de chercheurs français et internationaux venant de tout le spectre des sciences humaines.

Volume !

Naissance et principes 
La revue fut créée en 2001 par Samuel Étienne, Gérôme Guibert et Marie-Pierre Bonniol sous l'égide des Éditions Mélanie Seteun, structure associative fondée trois ans plus tôt par Étienne et Guibert, à l’époque jeunes doctorants désireux de proposer « des réflexions sérieuses sur les musiques populaires », selon la formule de Simon Frith.

Celles-ci étaient en effet généralement peu traitées en France par des approches universitaires, notamment depuis la disparition à la fin des années 1980 de la revue Vibrations. Musiques, médias, société, ou tout simplement sans l’attention qui accompagne habituellement la réflexion sur d'autres produits culturels jugés plus « légitimes », comme ont pu le remarquer des chercheurs tant français que britanniques. La revue fut donc créée pour offrir en France un espace distinct des recherches de musicologie consacrées aux musiques savantes et d'ethnomusicologie consacrées aux musiques traditionnelles "du monde", tout en étant ouverte à ces autres approches, dans la mesure où elles prennent pour objet les musiques populaires du . Pour le sociologue Bruno Péquignot, elle a contribué à faire des musiques populaires des "objets légitimes de la recherche", conquérant une place "dans le paysage intellectuel et notamment en sociologie des arts", tandis que pour le politiste Denis-Constant Martin, elle est devenue un "foyer indispensable des débats sur les musiques populaires".

La revue est publiée par les Éditions Mélanie Seteun qui déclarent, par la voix de l'un de ses rédacteurs, travailler dans « un esprit de rigueur universitaire alliée à une éthique Do it yourself! ». Une pause en 2009 fut faite afin de restructurer l'association et la revue : nouvelle équipe, nouvelle charte graphique, développement de la dimension internationale (comité de lecture, contenu, communication), grâce au soutien du Réseau Aquitain des musiques actuelles (RAMA).

Depuis sa création, la revue Volume ! n'est pas affiliée à une structure de recherche académique. Elle reçoit des soutiens financiers ponctuels de la part de laboratoires pour la publication de certains dossiers, et elle est soutenue depuis 2020 par l'Institut de Recherche Médias, Cultures, Communication et Numérique de l'Université Sorbonne-Nouvelle. 

Pendant le mouvement social contre la réforme des retraites et la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche, Volume ! fait partie des "revues en lutte".

Équipe & Comités 

Comité de rédaction
La revue est dirigée par Emmanuel Parent, maître de conférence à l'Université Rennes 2, et administrée par Béatrice Ratréma. L'équipe de rédaction est composée de Louise Barrière, Alix Benistant, Catherine Guesde, Gérôme Guibert, Claire Lesacher, Christophe Levaux, Emmanuel Parent, Dario Rudy, Matthieu Saladin, Jedediah Sklower et Michael Spanu. Volume ! compte parmi ses soutiens de grands noms français et internationaux des recherches portant sur les musiques populaires, dans des disciplines variées (sociologie, esthétique, musicologie, histoire culturelle, sciences politiques etc.).

Comités de lecture

Diffusion 

Après des années avec l'IRMA, la version papier de la revue est diffusée par Les Presses du réel depuis 2015.

Le , Volume ! a inauguré son nouveau site sur le portail internet OpenEdition Journals (anciennement Revues.org) du Centre pour l'édition électronique ouverte, suivi le  par ses pages sur le site Cairn.info. Tous les numéros sont disponibles en ligne, en accès libre (consultation en ligne et téléchargement du pdf) sur Revues.org et les quatre derniers en consultation payante sur Cairn.info. En 2016, la revue rejoint le portail RILM Abstracts with Full Text.

Volume ! est référencée sur diverses plateformes d'indexation, dont , le répertoire international de littérature musicale, le Music Index et Isidore.

Classement & soutiens 
Volume ! est classée par l'AERES en  "Arts" ().

Elle a bénéficié du Centre national du livre et du Conseil régional d'Aquitaine. La revue a été soutenue par le CNRS et le Conseil Régional des Pays de la Loire.

Activités scientifiques

GBH+support 

GBH+support est un collectif de chercheurs en sciences humaines gravitant autour de Volume ! ayant proposé, entre 2004 et 2007, des conférences grand public sur les musiques populaires.

Paragraphe détaillé : Les tournées GBH+support.

Partenariats

Revue Audimat 
Volume ! s'est alliée à Audimat en 2018, pour proposer un abonnement annuel couplé.

Revue Vibrations 

La revue Volume ! a entrepris avec Antoine Hennion et le portail Persée la numérisation intégrale et la mise à disposition du public en 2016 de la première revue française d'étude des musiques populaires, Vibrations. Musiques, médias, société et de l'ouvrage Rock, de l'histoire au mythe (dir. Antoine Hennion et Patrick Mignon).

Partenariats scientifiques 
Volume ! publie depuis 2010 l'article du lauréat du "Prix Jeune Chercheur" de la branche francophone de l'IASPM.
La revue participe depuis quelque temps à de nombreux événements, notamment des conférences, à la Cité de la musique, à la Philharmonie de Paris sur le punk ou les clips vidéo, au Musée du Quai Branly, toujours autour des "musiques noires", à la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges-Pompidou autour du rap.

Les Éditions Mélanie Seteun se sont associées deux fois avec l'éditeur britannique Ashgate (désormais la propriété de Routledge) pour la publication d'ouvrages : Stéréo, une sociologie comparée des musiques populaires françaises et britanniques et Countercultures and Popular Music, une version internationale des deux numéros consacrés aux contre-cultures.

Un partenariat a été mis en place avec le site La vie des idées, pour la publication d'essais et de recensions d'ouvrages consacrés aux musiques populaires.

Festivals et rencontres 
Elle participe également à des festivals, comme le Humanist S.K. Festival, consacré aux musiques expérimentales, aux rencontres PopMind 2014 organisées par les professionnels des musiques actuelles en France (Fedurok, Ferarok, RIF, Agi-Son…), ou encore au festival Hip-Hop session, autour des musiques noires. Elle organise occasionnellement des concerts, comme la soirée « Reprends-moi fort » consacrée aux « reprises », ou encore des conférences à la Gaîté Lyrique, par exemple dans le cadre du festival F.A.M.E, au Centre musical Fleury Goutte d'Or-Barbara sur les musiques noires ou les contre-cultures, au Point Éphémère, autour du punk..

Médias 
L'équipe de la revue Volume ! a tenu entre  et  une chronique bi-hebdomadaire dans l'émission "Francosonik" de François Saltiel sur Le Mouv'. Deux de ses membres furent également invités pour discuter musiques populaires à la Radio télévision suisse, dans l'émission "Histoire Vivante", en .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Emmanuel Brandl (2006), "À propos des musiques populaires : le rock", Mouvements , 2006/5-6, Paris, La Découverte.
 Denis-Constant Martin, "Plus que de la musique…" Musiques, sociétés et politique. Caraïbes, États-Unis, Afrique du Sud, L'Esturmel, Mélanie Seteun, 2020.
 Hugh Dauncey et Philippe Le Guern (2010), Stereo: Comparative Perspectives on the Sociological Study of Popular Music in France and Britain, Farnham, Ashgate, .
 Antoine Hennion, Jean-Rémy Julien et Jean-Claude Klein (dir.) (1985-1988), revue Vibrations. Musiques, médias, société, Toulouse, Privat, en ligne.
 Philippe Le Guern (2003), "The Study of Popular Music between Sociology and Aesthetics: A Survey of Current Research in France", in Hugh Dauncey & Steve Cannon (eds), Popular music in France from chanson to techno : culture, identity, and society, Burlington, Ashgate: 7-26.
 Philippe Le Guern (2007), "En arrière la musique! Sociologies des musiques populaires en France. La genèse d’un champ", Réseaux , Paris, Hermès Éditions: 15-45.
 David Looseley (2006), "Musiques populaires: une exception francophone?" Volume! (2), Bordeaux, Éditions Mélanie Seteun: 199-204.
 Patrick Mignon et Antoine Hennion (dir.) (1991), Rock : de l'histoire au mythe, Paris, Anthropos / Economica, en ligne.
 Bruno Péquignot (2013), "Volume! La revue de recherche sur les musiques populaires, 10 ans", La revue des revues, : 89-93, en ligne.
 Cécile Prévost-Thomas (2010), "Note de synthèse bibliographique: les nouvelles perspectives en sociologie de la musique", L'Année sociologique , Paris, Presses universitaires de France: 403-417.
 Sheila Whiteley et Jedediah Sklower (2014), Countercultures and Popular Music, Farnham: Ashgate Publishing, .

Liens externes 
 
 
  des Éditions Mélanie Seteun.
 L' - coéditeur de la collection Musique et Société (2000-2010), centre d'information et de ressource sur les musiques actuelles (rock, rap, jazz, musiques du monde etc.).
 , le diffuseur de la revue.

Articles connexes 

Revue de sciences humaines et sociales
Titre de presse créé en 2001
Melanie Seteun
Revue disponible sur Cairn.info
Revue adhérente à OpenEdition Journals
Revue musicale en France